Coalition civique (Pologne)
 Coalition civique (Argentine)